sluier (kleding), een kledingstuk
sluier (uil), de gezichtsopbouw van een kop van een uil